Jenison kann sich auf folgendes beziehen: 

Orte 
 Jenison, Michigan 

Personen 
 Edward H. Jenison, US-amerikanischer Politiker 
 Franz Oliver von Jenison-Walworth, bayerischer Politiker und Diplomat
 Madge Jenison (1874–1960), US-amerikanische Autorin und feministische Aktivistin